Pfannenberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge (nach Höhe sortiert):
 Pfannenberg (Horgau) (551 m), im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder bei Horgauergreut (Gemeinde Horgau), Landkreis Augsburg, Bayern
 Pfannenberg (Siegerland) (499,2 m), im Hellerbergland bei Eiserfeld (Stadt Siegen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Pfannenberg (Crailsheim) (496,2 m), in der Crailsheimer Hardt (Frankenhöhe) bei Alexandersreut (Stadt Crailsheim), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Schutzgebiet:
 Pfannenberg (Bannwald), Bannwald am Trauf der Mittleren Kuppenalb bei Neidlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Pfannenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur von Pfannenberg, preußischer Landrat
 Friedrich von Pfannenberg (1787–1841), deutscher Verwaltungsjurist und preußischer Landrat
 Johann Gottfried Pfannenberg (1758–1816), deutscher Theologe und pädagogischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Pfannenberger Einigkeit, Eisenerzbergwerk
 Pfannenbergturm
 Pfannenburg